

Cucina 
 Cuccìa – piatto tradizionale calabrese
 Cuccìa – dolce tipico siciliano, specialmente nel palermitano e siracusano
 Cuccìa – pietanza tipica della cucina cilentana a base di legumi (grano, mais, ceci, fagioli, lenticchie) cotti separatamente e riuniti nel piatto assieme ad una fetta di pane

Persone 
 Enrico Cuccia – banchiere italiano
 Paolo Cuccia – dirigente d'azienda e imprenditore italiano
 Salvo Cuccia – regista e sceneggiatore italiano
 Simone Cuccia – avvocato, sociologo e politico italiano, nonno di Enrico
 Vincenzo Cuccia – schermidore italiano

Altro 
 Cuccia – giaciglio del cane
 Cuccia – frazione di Bricherasio nella città metropolitana di Torino

Altri progetti